Szatürosz () görög istenség neve, egyben elterjedt személynév. Jelesebb képviselői:

 I. Szatürosz boszporoszi király
 II. Szatürosz boszporoszi király
 Szatürosz, görög grammatikus
 Szatürosz, görög orvos
 Szatürosz, görög szobrász
 Szatürosz, athéni politikus, a „harminc zsarnok” egyike
 Szatürosz, athéni színész
 Szatürosz, görög peripatetikus filozófus
 Szatürosz, görög isten, „Szatír”
 Satyrus, Ambrosius bátyja
 Satyrus, a szemeslepkék (Satyrinae) családjának névadó rovarneme

hasonló kifejezés:
 Szatíra, irodalmi és színházi műfaj